Língua tive - um idioma nígero-congolês falado por 6 milhões de pessoas na Nigéria
Tives - nação étnica da África Ocidental
Música tive - música do povo tive.

Desambiguação